

Animali 
 Cicogna – uccello appartenente all'ordine delle Ciconiidae
 Cicogna bianca
 Cicogna dal becco a sella
 Cicogna lattea
 Cicogna nera
 Cicogna gozzuta – altro nome del marabù

Geografia
 Cicogna – frazione del comune italiano di Cossogno
 Cicogna – frazione del comune italiano di Poiana Maggiore
 Cicogna – località del comune italiano di Roveredo di Guà
 Cicogna – frazione del comune italiano di Villafranca Padovana
 Cicogna – torrente della Valbelluna
 Cicogna – frazione del comune italiano di Terranuova Bracciolini

Persone 
 Bino Cicogna – produttore cinematografico italiano
 Bruno Cicogna – calciatore italiano
 Emmanuele Antonio Cicogna – erudito veneziano
 Fiammetta Cicogna – conduttrice televisiva e modella italiana
 Furio Cicogna – imprenditore italiano
 Giorgio Cicogna – scrittore e scienziato italiano
 Marina Cicogna – produttrice cinematografica italiana
 Pasquale Cicogna – doge veneziano

Altro 
 Cicogna – simbolo araldico
 Cicogna – famiglia patrizia veneziana
 Cicogna – ferro ricurvo che da una estremità viene murato e dall'altra è piegato a semicerchio per sostenere la grondaia
 Cicogna – attrezzatura installata sopra un pozzo per attingere l'acqua, costituita da un bilico che si può alzare ed abbassare alternativamente
 Cicogna – corvetta della Classe Gabbiano
 Fiat B.R.20 "Cicogna" – bombardiere italiano
 Fieseler Fi 156 "Storch" ("Cicogna" in lingua tedesca) – aereo leggero da ricognizione, che può atterrare in poco spazio anche su terreni non preparati